Кубок Сербії з футболу 2017–2018 — 12-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сербії. Титул втретє поспіль здобув Партизан.

Календар

Попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|6 вересня 2017

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|20 вересня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|11 жовтня 2017

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|25 жовтня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|15 листопада 2017

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|14 березня 2018

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align="center"|18 квітня/9 травня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сербії на soccerway 

2017—2018
Сербія
Сербія
2017 у сербському спорті
2018 у сербському спорті